

Persone
 Alejandra Ochoa (1993) – modella salvadoregna
 Alfonso Reyes Ochoa (1889-1959) – scrittore, poeta e diplomatico messicano
 Andrés Baiz Ochoa (1975), regista colombiano
 Arnaldo Ochoa, detto El Moro (1930-1989) – rivoluzionario, generale e politico cubano
 Blanca Fernández Ochoa (1963) – ex sciatrice alpina spagnola 
 Carlos Ochoa (1978) – ex calciatore messicano, di ruolo attaccante
 Carlos José Ochoa (1980) – ex ciclista su strada venezuelano
 Christina Ochoa (1985) – attrice spagnola
 David Ochoa (2001) – calciatore statunitense, di ruolo portiere
 Eliades Ochoa (1946) – cantante, chitarrista e compositore cubano
 Ellen Ochoa (1958) – astronauta e ingegnere statunitense
 Fabio Ochoa Vásquez (1957) – criminale colombiano
 Federico Xavier Azcárate Ochoa (1984) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Francisco Fernández Ochoa, detto Paco o Paquito (1950-2006) – sciatore alpino spagnolo
 Francisco Javier Ochoa Ullate (1889-1976) – vescovo cattolico spagnolo
 Fransy Ochoa (1990) – cestista cubana
 Fratelli Ochoa – Fabio, Jorge e Juan David Ochoa, componenti del cartello di Medellín
 Gabriel Ochoa Uribe (1929) – allenatore di calcio ed ex calciatore colombiano, di ruolo portiere
 Guillermo Ochoa, propr. Francisco Guillermo Ochoa Magaña (1985) – calciatore messicano, di ruolo portiere
 Héctor Ochoa (1942) – ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Ignacio Ochoa (1979) – cestista argentino con cittadinanza italiana
 Iván Fernando Ochoa (1996) – calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Javier Ochoa o Otxoa (1974-2018) – ciclista su strada e paraciclista spagnolo
 Javier Duarte de Ochoa (1973) – avvocato e politico messicano
 Joaquín Ochoa (1999) – attore argentino
 Juan David Ochoa Vásquez (1949-2013) – criminale colombiano, tra i fondatori del Cartello di Medellín
 Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru (1951), vescovo cattolico spagnolo
 Lorena Ochoa (1981) – golfista messicana
 Mario Ochoa (1927-2004) – calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Martín Cárdenas Ochoa (1982) – pilota motociclistico colombiano
 Miguel Ángel Lemus Ochoa (1993) – calciatore salvadoregno, di ruolo difensore
 Pedro Ochoa (1900-1947) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Rafael Edgar Dudamel Ochoa (1973) – ex calciatore venezuelano, di ruolo portiere
 Raymond Ochoa (2001) – attore statunitense
 Roberto Ochoa (1983) – ex calciatore salvadoregno, di ruolo centrocampista
 Ryan Ochoa (1996) – attore statunitense
 Samuel Ochoa, detto Sammy (1986) – calciatore messicano naturalizzato statunitense, di ruolo attaccante
 Severo Ochoa (1905-1993) – biochimico spagnolo naturalizzato statunitense
 Valentín Berrio Ochoa (1827-1861) – frate domenicano spagnolo, missionario e martire nel Vietnam
 Yayra Erica Ochoa, Yayra Erica Nego (1985) – modella statunitense, di origini ghanesi
 Yola Ramirez Ochoa, detta Yola (1935) – ex tennista messicana

Altro
 Hospital Severo Ochoa – stazione della linea 12 della metropolitana di Madrid